Дум — фамилия.
 Дум, Бернхард (1847—1928) — немецкий протестантский теолог. Его сыновья:
 Дум, Андреас (1883—1975) — швейцарский шахматист, теолог. 
 Дум, Дитрих (1880—1954) — швейцарский шахматист, теолог.
 Дум, Ханс (1878—1946) — швейцарский шахматист, теолог.